Tellgmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Tellgmann (1811–1897), deutscher Maler und Fotograf
 Franz Tellgmann (1853–1933), deutscher Hof- und Militär-Fotograf, älterer Bruder von Oscar Tellgmann
 Gustav Tellgmann (1891–1945), deutscher Offizier und Befürworter des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944
 Karl Tellgmann (1887–?), deutscher Generalarzt
 Oscar Tellgmann (1857–1936), deutscher Hof- und Militär-Fotograf